Agostinho Fortes Filho (1901-1966), footballeur brésilien ;
 Corsino Fortes (1933-2015), poète, homme politique et diplomate cap-verdien ;
 Francisco Fortes Calvo (né en 1955), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Helder Fortes (né en 1987), nageur angolais ;
 Liv Fortes (née en 1988), volleyeuse brésilienne ;
 Marco Fortes (né en 1982), athlète portugais ;
 Meyer Fortes (1906-1983), anthropologue britannique ;
 Odaïr Fortes (né en 1987), footballeur cap-verdien ;
 Roberto Fortes (né en 1984), basketteur angolais ;
 Saúl Jiménez Fortes (né en 1990), matador espagnol ;
 Steven Fortes (né en 1992), footballeur cap-verdien ;
 Susana Fortes (née en 1959), journaliste et écrivaine espagnole.

Homonymie de patronyme